Ourouer kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ourouër, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ourouer-les-Bourdelins, kommun i departementet Cher,